Ел Капомал има више значења:

 Ел Капомал (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомал (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомал (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Капомал (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику